Graaf van Ducie, een titel in de adelstand van het Verenigd Koninkrijk
Sir Robert Ducie, eerste baronet (1575-c.1634)
Henry George Francis Reynolds-Moreton, 2de Graaf van Ducie(1802-1853)
Henry Reynolds-Moreton, 3de Graaf van Ducie (1827-1921)
David Leslie Moreton, 7de Graaf van Ducie (geboren in 1951)
Henry Ducie Chads, officier bij de Britse Royal Navy
Ducie (eiland), een onbewoond koraalatol binnen de Pitcairneilanden
Ducie (rivier), een rivier in Queensland, Australië